Георги Андреев може да се отнася за:

 Георги Андреев (1929-2011) – български политик, писател и дипломат
 Георги Андреев (р. 1969) — български композитор, диригент, гъдулар
 Георги Андреев – български футболист

Вижте също 
 Андреев